Ti rincontrerò: album di Marco Carta del 2008
 Ti rincontrerò: singolo di Marco Carta del 2008